Amerikai Egyesült Államok
 Montezuma (Arizona)
 Montezuma (Colorado)
 Montezuma megye (Colorado)
 Montezuma (Észak-Karolina)
 Montezuma (Georgia)
 Montezuma (Indiana)
 Montezuma (Iowa)
 Montezuma (Kalifornia)
 Montezuma (Kansas)
 Montezuma (New York)
 Montezuma (Ohio)
 Montezuma (Új-Mexikó)
 Montezuma (Virginia)